Güzelyurt kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Mórfou (ort), Eparchía Lefkosías,

Turkiet 

 Güzelyurt (distriktshuvudort i Turkiet), Aksaray, 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar